Der Hochsprung der Frauen bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2001 wurde am 10. und 12. August 2001 im Commonwealth Stadium der kanadischen Stadt Edmonton ausgetragen.

Weltmeisterin wurde die südafrikanische Olympiazweite von 2000 und Afrikameisterin von 1998 Hestrie Cloete. Sie gewann vor der Titelverteidigerin, Vizeweltmeisterin von 1997, zweifachen WM-Dritten (1991/1995) und Olympiadritten von 1996 Inha Babakowa aus der Ukraine. Wie bei den Olympischen Spielen im Vorjahr errang die Schwedin Kajsa Bergqvist die Bronzemedaille.

Bestehende Rekorde 

Der bestehende WM-Rekord wurde bei diesen Weltmeisterschaften nicht eingestellt und nicht verbessert.

Legende 
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

Qualifikation 
10. August 2001, 19:30 Uhr

23 Teilnehmerinnen traten in zwei Gruppen zur Qualifikationsrunde an. Die Qualifikationshöhe für den direkten Finaleinzug betrug 1,93 m. Doch niemand musste diese Höhe angehen, denn nach Abschluss der Versuche über 1,91 m waren nur noch zehn Hochspringerinnen im Wettbewerb. Zum Finale zugelassen (hellgrün unterlegt) wurden diese zehn Sportlerinnen sowie die beiden nach ihnen unter Einbeziehung der Fehlversuchsregel bestplatzierten Wettbewerberinnen, die 1,88 m übersprungen hatten.

Gruppe A

Gruppe B

Finale 
12. August 2001, 14:30 Uhr

Video 
 2001 World Championships in Athletics – Women's High Jump Final, Video veröffentlicht am 13. August 2015 auf youtube.com, abgerufen am 22. August 2020

Weblinks 
 8th IAAF World Championships In Athletics (englisch), abgerufen am 24. Juli 2020
 Women High Jump Athletics VIII World Championship 2001 Edmonton (CAN) auf todor66.com (englisch), abgerufen am 22. August 2020
 Ergebnisse im Statistics Handbook der IAAF zur WM 2019 in Doha, Women High Jump, Edmonton 2001, S. 313 (PDF; 10,3 MB, englisch), abgerufen am 22. August 2020

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Hochsprung der Frauen
Leichtathletikwettbewerb in Edmonton